Ellen Cristina Gonçalves Bonifacio (Mogi das Cruzes, 24 de janeiro de 1994) é uma jogadora brasileira de futebol feminino, que atual na posição de goleira. Atualmente, joga pelo time feminino do São Paulo.

Carreira 
Ellen começou sua carreira em 2011, jogando pelo Taubaté, onde ficou até 2014. Em seguida, integrou a equipe do Ferroviária, onde conquistou o Campeonato Brasileiro Feminino de 2014. Já em 2015 e em 2016 jogou pelo Ateneu União Esporte e pelo União Mogi.

A jogadora também integrou o Portuguesa entre 2016 e 2017. Na equipe, disputou os campeonatos Brasileiro e Paulista e ganhou o título do Campeonato Brasileiro Feminino. Em 2018, Ellen jogou na equipe profissional do Corinthians como goleira reserva. Nesse mesmo ano, conquistou o título do Campeonato Brasileiro Feminino com a camisa do time. Em 2019, passou a integrar a equipe feminina do São Paulo.

Títulos 

 Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino de 2014
 Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino de 2018

Jogadoras de futebol feminino do Sport Club Corinthians Paulista
Mulheres futebolistas
Goleiros do São Paulo Futebol Clube